Europamästerskapet i basket för små länder 1994, officiellt 1994 European Promotion Cup, var den fjärde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls på ön Irland och vanns av Irland före Cypern och Island.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

1994
Internationella sportevenemang i Irland
Internationella sportevenemang i Storbritannien
1994 i Irland
1994 i Storbritannien
Basket i Irland
Basket i Storbritannien
Sportåret 1994